Kosino peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kosino est un village de la gmina de Radzanowo dans la powiat de Płock de la voïvodie de Mazovie.

en 
Plusieurs types de localités habitées
 Oblast de Kirov 
 Kosino du District de Zuyevsky, 
 Kosino du District de Verkhoshizhemsky
 Kosino de l'Oblast de Kostroma, un village 
 Kosino de l'Oblast de Moscou, un village
 Kosino de l'Oblast de Novgorod, un village
 Kosino de l'Oblast de Tver, un village
 Oblast de Vologda
 Kosino du District de Babayevsky, un village
 Kosino du District de Kirillovsky, un village